Yanmen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanmen (ort), Hunan, 
 Yanmen (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar